Гадрозаврові (Hadrosauridae)  — родина птахотазових динозаврів з підряду Iguanodontia. Гадрозаври відомі також під назвою качконосі динозаври, тому що у них були сплощені, схожі на дзьоб, морди. Деякі з них на голові мали порожнисті гребні найрізноманітнішої форми. У цих гребенях знаходилися носові порожнини, і цілком можливо, що завдяки цим порожнинам гадрозаври мали здатність видавати гучні звуки. Гадрозаври були стадними вегетаріанцями. Пересувалися у пошуках їжі на чотирьох лапах, а втікати від ворогів могли на двох. Вони представляли собою одну з останніх і найбільш живучих груп динозаврів. Виникли вони в Азії, але поширилися по всій Європі і навіть досягли Північної Америки.

Опис 
Черепа і щелепи гадрозаврів — це їх найтиповіші риси. Не маючи черепа, іноді важко розпізнати один вид гадрозавра від іншого через схожих рис в їхніх скелетах. Гадрозаври класифікуються в дві основні групи, засновані в основному на анатомії їх черепів: гадрозавріни і ламбеозавріни.

Гадрозавріни мали цільні головні гребені або не мали їх взагалі. Типові гадрозавріни включають деяких велетнів серед качконосих динозаврів, наприклад едмонтозавра (пізня крейда, західна Північна Америка) і шантунгозавра. Черепа гадрозаврінів нагадують коробки з великим носовим отвором спереду. У деяких на маківці був цілісний кістяний гребінь.

У ламбеозаврінів були довгі, вузькі черепа з ​​порожнистими гребенями на верхівках. Морфологія їхніх гребенів відрізняється від одного виду до іншого, але у всіх гребені діяли як подовження носових проходів і, можливо, брали участь у демонстраціях, звукових сигналах або нюху.

Щелепи гадрозаврів мали ряди складних зубів для перетирання рослин. Як і ігуанодонтиди, ці динозаври могли рухати верхніми щелепами вліво-вправо, щоб перетерти їжу своїми верхніми зубами по всій поверхні нижніх. Замість того, щоб володіти долотоподібними зубами як інші орнітоподи, гадрозаври розвинули збиті ряди зубів, що тісно збігалися один з одним. Шари цих зубів були влаштовані так, що нові зуби постійно замінювали старі. Щелепа такого динозавра містила від 550 до 1400 таких зубів, більшість яких було приховано під перетирающою поверхнею, і які включалися у діло тоді, коли верхній шар був стертий остаточно. Зуби гадрозаврів були притиснуті один до одного так тісно, ​​що вони утворювали довгу, рівну поверхню для жування. Ці зуби були досить міцні, щоб з легкістю розжувати найжорсткіші рослини, але могли пристосуватися до більш м'яких квіткових рослин, які починали заселяти їхній світ.

Інші риси, загальні для гадрозаврів включають двоногу стійку і коротші передні ноги, ніж задні; три пальці, які розподіляли між собою вагу на задніх ногах; довгі, жорсткі хвости, які утримувалися від землі; порівняно довга і тонка шия; і чотирипалі передні лапи, чиї пальці, у деяких видів, були з'єднані шкірою, яка утворювала «рукавиці». Хоча, технічно вони були двоногими, тілобудова гадрозаврів також дозволяла їм деякий час ходити на всіх чотирьох кінцівках, якщо це було необхідно.

Таксономія

Класифікація 
 Родина Hadrosauridae
 Підродина Hadrosaurinae
 Підродина Saurolophinae
 Підродина Lambeosaurinae
 Dubious hadrosaurids
 Arstanosaurus
 Cionodon
 Diclonius
 Dysganus
 Hypsibema
 Mandschurosaurus
 Microhadrosaurus
 Orthomerus
 Pteropelyx
 Thespesius
 Trachodon
 Zuoyunlong

Філогенія 
Кладограмма створена на основі філогенетичного аналізу по Прієто-Маркес (Prieto-Márquez, 2010):

Примітки 

Птахотазові
Родини динозаврів